Isla Cornwallis puede referirse a:

Isla Cornwallis, una de las islas de las Shetland del Sur, en Australia, en la Antártida.
Isla Cornwallis, una de las Islas de la Reina Isabel, en Canadá, en el Ártico.